Aceasta este lista planetelor minore din sistemul solar, numerotate în ordine numerică de la 1001 la 2000.

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 1001–1100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 1101–1200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 1201–1300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 1301–1400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 1401–1500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 1501–1600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 1601–1700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 1701–1800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 1801–1900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 1901–2000 [ editare]

Lista planetelor minore (001001-002000)